La Cage dorée peut faire référence à :
 La Cage dorée (), film muet américain de Sam Wood, sorti en 1922.
 La Cage dorée (), film italien d'Ugo Tognazzi, sorti en 1976.
 La Cage dorée (), film franco-portugais de Ruben Alves, sorti en 2013.
 La Cage dorée, traduction de , titre espagnol de Rêves d'or, film dramatique mexicain de Diego Quemada-Diez, sorti en 2013.
  - , émission de télé-réalité néerlandaise. 
 , Conte de Paul Arène, Paris-Noël, 1896.
 La Cage dorée (En bur av guld), roman policier de Camilla Läckberg, paru en 2019.